Jelena Nikolajevová může být:

 Jelena Nikolajevová (režisérka) (* 1955), ruská filmová režisérka
 Jelena Nikolajevová (atletka) (* 1966) – sovětská a ruská atletka
 Jelena Nikolajevová (politička) (* 1969) – ruská politička
 Jelena Nikolajevová (herečka) (* 1983) – ruská herečka
 Jelena Nikolajevová (novinářka) (* 1985) – ruská novinářka a herečka

Související články 
 Nikolajev (rozcestník)

Rozcestníky - jméno